Анджей Чарнковський (воєвода)
 Анджей Чарнковський (єпископ)

Чарнковські
Сторінки зі списками однофамільців-тезок